Филип или Филлип(п) — фамилия. Известные носители:
 Филлип, Аарон (более известен под псевдонимом Afu-Ra; род. 1973) — хип-хоп исполнитель из Нью-Йорка.
 Алекс Филлип (, род. 1995) — американский актёр.
  (1902—1970) — французский государственный деятель.
 Филлип, Артур (1738—1814) — адмирал Королевского флота Англии, первый губернатор штата Новый Южный Уэльс.
 Филип, Аша (род. 1990) — британская бегунья на 100 метров, призёр Олимпийских игр в эстафете.
 Филипп, Ги (род. 1968) — гаитянский полицейский и правый политик.
 Филип Дж. Фрай — главный герой мультсериала Футурама, неудачник и бездельник.
 Филип, Дэнни (род. 1943) — соломоновский политический деятель.
 Филип, Жерар (1922—1959) — выдающийся французский актёр театра и кино.
 Филип Марлоу — вымышленный частный детектив из Лос-Анджелеса, главный герой многих рассказов и романов Раймонда Чандлера.
 Филип, Мирослав (1928—2009) — чешский шахматист, гроссмейстер.
 Филип-Лорка Ди Корсия (род. 1951) — американский фотограф.
 Филип, Павел Петрович (род. 1966) — молдавский политик.
 Филип, Пьер (1893—1961) — французский государственный деятель, префект Реюньона (1952—1956).
 Филлипп, Райан (род. 1974) — американский актёр.
 Филлип, Энди (1922—2001) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

См. также 
 Филип Моррис Ижора — предприятие обработки табачного сырья, производства и упаковки сигарет.
 Филип Моррис Кубань — предприятие обработки табачного сырья, производства и упаковки сигарет.
 Филлип (остров, Норфолк)

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки